Такмичење у пливању у дисциплини 400 метара мешовитим стилом за мушкарце на Светском првенству у пливању 2019. одржано је 28. јула (квалификације и финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Универзитетског спортског центра Намбу у јужнокорејском граду Квангџуу.

За трке у овој дисциплини био је пријављен 41 такмичар из 38 земаља. Титулу светског првака из 2017. бранио је Американац Чејс Калиш.

Нови светски првак постао је репрезенттаивац Јапана Даија Сето који је финалну трку испливао у времену 4:08,95 минута. Сребрну медаљу освојио је репрезентативац Сједињених Држава Џеј Литерланд, док је бронза припала Новозеланђанину Луису Клербурту.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Резултати квалификација 
За такмичење у тркама на 400 метара мешовитим стилом за мушкарце био је пријављен 41 такмичар из 38 земаља, а свака од земаља имала је право на максимално два такмичара у овој дисциплини. Квалификационе трке одржане су 28. јула у јутарњем делу програма, са почетком од 10:00 по локалном времену, пливало се у пет квалификационих група, а пласман у финале остварило је 8 такмичара са најбољим резултатима квалификација.

Финале 
Финална трка је пливана 28. јула у вечерњем делу програма са почетком од 21:01 часова.

Види још 
 Светско првенство у пливању 2019.

Референце

Спољашње везе 
 

мешовито